Pyl steht für:
 Pyrrolysin, eine natürlich auftretende genetisch codierte proteinogene α-Aminosäure

Pyl ist der Familienname folgender Personen:
 Pyl (Familie), Mitglieder siehe dort
 Christoph Pyl (1678–1739), deutscher Pädagoge
 Gottfried Pyl (1641–1698), Ratsherr und Bürgermeister von Stralsund
 Jacek Pyl OMI (* 1962), Weihbischof im Bistum Odessa-Simferopol
 Johann Theodor Pyl (1749–1794), deutscher Arzt und Rechtsmediziner
 Paul Gottfried Pyl (1751–1830) deutscher Jurist, Hofgerichtsassessor
 

PYL steht für:
 Perry Island Seaplane Base (IATA-Code), Wasserflugzeugbasis in Perry Island (Alaska), Prinz-William-Sund, Alaska

Siehe auch:
 Pyl Brook
 Pyle
 Pijl
 PIL
 Pill (Begriffsklärung)

PYL